Slivnica kan syfta på följande platser:

Hoče-Slivnica i Slovenien
Slivnica (Kroatien)
Slivnica (Nordmakedonien)